Урсуло Галван има више значења:

 Урсуло Галван (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Урсуло Галван (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Урсуло Галван (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Урсуло Галван (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Урсуло Галван (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Урсуло Галван (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Урсуло Галван (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Урсуло Галван (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Урсуло Галван (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Урсуло Галван, Салвадор Рејес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Урсуло Галван (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван, Ла Примавера (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван, Лас Чаркас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван, Дос Транкас (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Урсуло Галван (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Урсуло Галван, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Урсуло Галван (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику